Даннекер — немецкая фамилия:

 Даннекер, Иоганн Генрих фон — немецкий скульптор
 Даннекер, Теодор — военный преступник, помощник А. Эйхмана.